O Estádio Municipal Victor Andrade de Brito, mais conhecido como Frimisa, ou ainda Frimisão, fica situado no bairro de mesmo nome ou oficialmente concebido por Carreira Comprida na cidade de Santa Luzia, Minas Gerais. Nele a equipe do União Luziense manda seus jogos.

No ano de 2007, recebeu vários clássicos entre os três clubes grandes de Belo Horizonte (América, Atlético e Cruzeiro) nas categorias de base, e também serviu de casa para a equipe profissional do Venda Nova Futebol Clube, da zona norte da capital mineira, no Campeonato Mineiro da Segunda Divisão.

O time de futebol americano Minas Locomotiva também foi mandante no estádio. Tanto que um fato curioso ocorreu devido a um jogo do Minas Locomotiva. Quando o União Luziense jogou um dia após o Minas Locomotiva e as marcações do campo de futebol americano ainda estavam visíveis.

Sua capacidade aproximada é de 2.400 pessoas.
Na praça de esportes onde está contido, há também quadra poliesportiva e vasta área verde. Tanto a quadra como o campo têm iluminação artificial.

Victor Andrade Brito (Frimisa)
Santa Luzia (Minas Gerais)